Rainbow Symphony Orchestra
 Regionalny System Ostrzegania
 synowektomia radioizotopowa
 rzeczywista stopa oprocentowania
 Raupenschlepper Ost – niemiecki ciągnik gąsienicowy z okresu II wojny światowej
 Škoda RSO